Cal·lírroe (satèl·lit), satèl·lit de Júpiter.
 Mitologia:
Cal·lírroe (filla d'Oceà), nimfa
Cal·lírroe (filla d'Aquelou), nimfa
Cal·lírroe (filla d'Escamandre), nimfa
Cal·lírroe (donzella calidònia)
Cal·lírroe (nimfa)
Cal·lírroe de Sició, pintora i escultora llegendària
 La protagonista de Querees i Cal·lírroe, una novel·la escrita per l'autor clàssic grec Caritó d'Afrodísies.